"El Refugio" pode ser:
 El refugio, telenovela mexicana
 El Refugio, localidade do Texas
 El refugio (de los sueños), telenovela argentina
 El Refugio (El Salvador), município de Ahuachapán

Ver também
 Refúgio

Desambiguações de topônimos